

Села:
 Коробчине — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Коробчине — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Коробчине — Чернігівська область, Носівський район

Коробчине — село, Могильовська область, Мстиславський район